

Cinema 
 Il ragazzo selvaggio (L'Enfant sauvage) – film del 1970 diretto da François Truffaut

Musica 
 L'Enfant Sauvage – album dei Gojira del 2012
 L'Enfant Sauvage – singolo dei Gojira del 2012